Anton sau Antón este un nume de familie. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Abel Antón (n. 1962), alergătoare spaniolăr
Adina Anton (n. 1984), atletă română
Anton Anton (n. 1949), inginer și politician român
Arsenio Martínez-Campos y Antón (1831-1900), militar spaniol și politician care a restaurat dinastia de Bourbon
Christopher Anton, cântăreț și textier american
Craig Anton (n. 1962), actor și comic american
Fred Anton (n. 1934), om de afaceri și politician american
Gabriel Anton (1858-1933), neurolog și psihiatru austriac
Hermann Eduard Anton (1794-1872), malacologist german
Igor Antón (n. 1983), ciclist basc
Karl Anton (1898–1979), scenarist, regizor și producător de film german
Paul Anton (n. 1991), fotbalist român
Susan Anton (n. 1950), actriță și cântăreață americană

Nume de familie românești